Prophets of Rage (Пророки Ярости) — американская рэп-рок супергруппа. Сформированная в 2016 году группа состояла из трёх участников Rage Against the Machine и Audioslave (басист и бэк-вокалист Тим Коммерфорд, гитарист Том Морелло и барабанщик Брэд Уилк), двух участников Public Enemy (DJ Lord и рэпер Чак Ди) и рэпер B-Rеаl из Cypress Hill.

Группа распалась в 2019 году после воссоединения «Rage Against the Machine». За три года своего существования «Prophets of Rage» выпустили один EP и один полноформатный студийный альбом.

Связанные коллективы:Cypress Hill, Audioslave, Морелло Том и др.

Примечания 

Исполнители Caroline Records
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2019 году
Рок-группы из Калифорнии
Рэп-метал-группы
Рэп-рок-группы
Cypress Hill